Antrick ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Antrick (1858–1924), deutscher Politiker und Ministerpräsident von Braunschweig
 Otto Antrick (Politikwissenschaftler) (1909–1984), deutscher Politikwissenschaftler